Tex (eenheid), niet-SI-eenheid
 TEX, opmaaktaal in de informatica
 Tex (stripreeks), een Italiaanse stripreeks

Personen met de achternaam Den Tex
 Charles den Tex, Nederlands schrijver
 Emile den Tex, Nederlands geoloog